

Beroepen 
 Huisschilder, zet huizen of andere gebouwen in de verf
 Kunstschilder; maakt schilderijen of aquarellen als een kunstvorm.
 Reclameschilder, brengt teksten, logo's of andere illustraties op publieke voorwerpen en plaatsen aan
 Verfspuiter, brengt lak aan met een verfspuit
 Vlaggenschilder, beschildert vlaggen en wimpels

Personen 
 Klaas Schilder (1890-1952), gereformeerd theoloog en oprichter van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 Herman Johannes Schilder (1916-1984), gereformeerd theoloog 
 Jannie Schilder (1936), Nederlands voetballer
 Jaap Schilder (The Cats) (De Koster, 1943), Nederlands gitarist en pianist
 Anny Schilder (1959), Nederlands zangeres, voormalig lid van BZN
 Linda Schilder (1980), Nederlands zangeres
 Nick Schilder (1983), Nederlands zanger (duo Nick & Simon)
 Henny Schilder (1984), Nederlands profvoetballer
 Robbert Schilder (1986), Nederlands profvoetballer
 Jessica Schilder (1999), Nederlands atlete
 Jan de Witte, ook gekend als Jan Schilder, (1988), Nederlands zanger van 3JS
 Jaap de Witte, ook gekend als Jaap Schilder, (1954), Nederlands gitarist en zanger van onder meer 3JS

Overig 
 Schilder (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Schilder

Beroep